Csehország
 Dřínov, település a Kladnói járásban
 Dřínov, település a Kroměříži járásban
 Dřínov, település a Mělníki járásban
 Dřínov, megszűnt település a Mosti járásban